En Pologne, Sowin peut faire référence à : 

 Sowin, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Sowin, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Sowin, un village dans la voïvodie d'Opole.